Plaats in Indonesië
 Tirem (Ciruas), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Tirem (Brati), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java